Якобсталь () — немецкая фамилия.

 Якобсталь, Иоанн Эдуард (1839—1902) — немецкий архитектор. 
 Якобсталь, Пауль (1880—1957) — немецкий археолог, брат Эрнста Якобсталя.
 Якобсталь, Эрнст Эрих (1882—1965) — немецкий математик, брат Пауля Якобсталя.